

Сада — село, Ярський район, Удмуртія
 Сада — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Сада — річка в Удмуртії, ліва притока Лекми

Сада — муніципалітет у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья
 Сада — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра

Див. також 
 Нижня Сада
 Удмурт-Сада
 Сада Крузейро